Józef Lisowski imię zakonne Herakliusz (1734-1809) – greckokatolicki metropolita kijowski i arcybiskup połocki
 Józef Lisowski (1928-2012) – polski biochemik i immunolog
 Józef Andrzej Lisowski (ur. 1943) – profesor nauk technicznych
 Józef Lisowski (ur. 1956) – polski trener
 Józef Lisowski (ur. 1954) – polski duchowny katolicki